Burbage kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Burbage, Leicestershire, ort i England, 
 Burbage, Wiltshire, ort i England, 
 Burbage, Derbyshire, ort i England,